«Bony» puede referirse a:
 Bony, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Bony, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Chardonnières.